In Fenerbahçe (historisch) worden de prestaties van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe SK in zes gedeeltes samengevat.

Jaren 60

<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
Pos = positie in ranglijst, Ges = aantal gespeelde wedstrijden, Wns = aantal gewonnen wedstrijden, Gel = aantal gelijk gespeelde wedstrijden, Vrl = aantal verloren wedstrijden, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, DS = doelsaldo
</div style>

Prestaties
 1959 Landskampioen
 1960/61 Landskampioen
 1963/64 Landskampioen
 1964 Winnaar Atatürk Beker
 1964/65 Landskampioen
 1966/67 Winnaar Balkan Cup
 1968 Winnaar Turkse Sport Toto Beker
 1967/68 Landskampioen
 1967/68 Winnaar Turkse Beker
 1968 Winnaar Turkse Presidentsbeker

Bekende spelers
<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
 Can Bartu

 Lefter Küçükandonyadis

 Mircea Sasu

 Ziya Şengül
</div style>

Jaren 70

<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
Pos = positie in ranglijst, Ges = aantal gespeelde wedstrijden, Wns = aantal gewonnen wedstrijden, Gel = aantal gelijk gespeelde wedstrijden, Vrl = aantal verloren wedstrijden, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, DS = doelsaldo
</div style>

Prestaties
 1969 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1969/70 Landskampioen
 1970/71 Topscorer van Süper Lig, Ogün Altıparmak
 1972/73 Topscorer van Süper Lig, Osman Arpacıoğlu
 1973 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1973 Winnaar Turkse Kanseliersbeker
 1973 Winnaar Turkse Presidentsbeker
 1973/74 Landskampioen
 1973/74 Winnaar Turkse Beker
 1973/74 Topscorer van Süper Lig, Cemil Turan
 1975 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1975 Winnaar Turkse Presidentsbeker
 1975/76 Topscorer van Süper Lig, Cemil Turan
 1976 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1977/78 Landskampioen
 1977/78 Topscorer van Süper Lig, Cemil Turan
 1978 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1978/79 Winnaar Turkse Beker

Bekende spelers
<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
 Ogün Altıparmak

 Radomir Antić

 Osman Arpacıoğlu

 Cemil Turan
</div style>

Jaren 80

<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
Pos = positie in ranglijst, Ges = aantal gespeelde wedstrijden, Wns = aantal gewonnen wedstrijden, Gel = aantal gelijk gespeelde wedstrijden, Vrl = aantal verloren wedstrijden, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, DS = doelsaldo
</div style>

Prestaties
 1979 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1980 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1980 Winnaar Turkse Kanseliersbeker
 1981/82 Topscorer van Süper Lig, Selçuk Yula
 1982 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1982 Winnaar Turkse Mariniers Beker
 1982/83 Landskampioen
 1982/83 Winnaar Turkse Beker
 1982/83 Topscorer van Süper Lig, Selçuk Yula
 1983 Winnaar Turkse Mariniers Beker
 1984 Winnaar Turkse Mariniers Beker
 1984 Winnaar Turkse Presidentsbeker
 1984/85 Landskampioen
 1985 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1985 Winnaar Turkse Mariniers Beker
 1985 Winnaar Turkse Presidentsbeker
 1986 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1988 Winnaar Turkse Kanseliersbeker
 1988/89 Landskampioen
 1988/89 Topscorer van Süper Lig, Aykut Kocaman

Bekende spelers
<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
 Rıdvan Dilmen

 Aykut Kocaman

 Harald Schumacher

 Selçuk Yula
</div style>

Jaren 90

<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
Pos = positie in ranglijst, Ges = aantal gespeelde wedstrijden, Wns = aantal gewonnen wedstrijden, Gel = aantal gelijk gespeelde wedstrijden, Vrl = aantal verloren wedstrijden, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, DS = doelsaldo
</div style>

Prestaties
 1990 Winnaar Turkse Presidentsbeker
 1991/92 Topscorer van Süper Lig, Aykut Kocaman
 1992/93 Topscorer van Süper Lig, Tanju Çolak
 1993 Winnaar Turkse Kanseliersbeker
 1993/94 Topscorer van Süper Lig, Bülent Uygun
 1994 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1994/95 Topscorer van Süper Lig, Aykut Kocaman
 1995 Winnaar TSYD Beker (Turkse sportjournalisten beker)
 1995/96 Landskampioen
 1998 Winnaar Atatürk Beker
 1998 Winnaar Turkse Kanseliersbeker

Bekende spelers

2000 tot heden

<div style="font-family:Lucida Grande, Verdana, sans-serif;font-size:90%">
Pos = positie in ranglijst, Ges = aantal gespeelde wedstrijden, Wns = aantal gewonnen wedstrijden, Gel = aantal gelijk gespeelde wedstrijden, Vrl = aantal verloren wedstrijden, DV = doelpunten voor, DT = doelpunten tegen, DS = doelsaldo
</div style>

Prestaties
 2000/01 Landskampioen
 2003/04 Landskampioen
 2004/05 Landskampioen
 2006/07 Landskampioen
 2006/07 Topscorer van Süper Lig, Alex de Souza
 2007 Winnaar Turkse Super Cup
 2007/08 Topscorer van Süper Lig, Semih Şentürk
 2010/11 Landskampioen

Bekende spelers

Fenerbahçe in Europa

Fenerbahçe SK